Голдовский — фамилия; имеет женскую форму Голдовская.

 Голдовский, Борис (en) (1908—2001) — американский радиоведущий, дирижёр, популяризатор оперы.
 Голдовский, Борис Павлович (род. 1948) — российский историк и теоретик театра, театральный критик, педагог, драматург, сценарист.
 Голдовский, Евсей Михайлович (1903—1971) — советский учёный, изобретатель в области кинотехники.
 Голдовский, Яков Игоревич (род. 1962) — российский предприниматель.

 Голдовская, Марина Евсеевна (1941—2022) — советский и российский кинорежиссёр-документалист.

Другое 
 Голдовский сельсовет — сельский Совет на территории Лидского района Гродненской области Республики Беларусь.